

Novi Grad – comune della Repubblica Serba

Novigrad, in italiano Cittanova – città della regione istriana
 Novigrad, in italiano Novegradi – comune della regione zaratina
 Novigrad Podravski – comune della regione di Koprivnica e Križevci